Die 1. Amateurliga Nordbaden 1971/72 war die 22. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde erneut Vorjahresmeister SV Waldhof Mannheim, der die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd punktgleich mit dem FC Singen auf dem ersten Platz beendete. Das Entscheidungsspiel konnten die Waldhöfer mit 1:0 für sich entscheiden und schafften damit nach zwei Jahren den Wiederaufstieg in die Zweitklassigkeit. Amicitia Viernheim, FG Rüppurr und Phönix Mannheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Für die folgende Saison 1972/73 kamen aus der 2. Amateurliga die Aufsteiger FC Dossenheim, Germania Friedrichstal und Germania Mönchzell.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1971/72 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1971/72 auf ASC-Neuenheim.de

1971
Fußballsaison 1971/72